El Torneig de Luxemburg 2015, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'octubre de 2015 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista japonesa Misaki Doi va guanyar el primer títol individual de la seva carrera mentre que la seva rival, l'alemanya Mona Barthel, es va quedar a les portes del doblet aconseguint el títol de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2015
WTA Tour 2015